Basselet von La Rosée steht für:
 Basselet von La Rosée (Adelsgeschlecht), altes, ursprünglich spanisches, nach Bayern eingewandertes Adelsgeschlecht.

Basselet von La Rosée oder Basselet de la Rosée ist der Familienname folgender Personen:
 August Desiderius Graf Basselet de la Rosée (1898–1970), bayerischer Monarchist 
 Aloys Basselet von La Rosée (1747–1826), deutscher Beamter und Richter sowie Mitglied des Illuminatenordens
 Johann Kaspar Basselet von La Rosée (1710–1795), bayerischer General
 Theodor Basselet von La Rosée (1801–1864), bayerischer Generalmajor